John Cobham ist der Name folgender Personen:

* John Cobham (Politiker) († 1399), englischer Politiker
 John Cobham († 1251) siehe John of Cobham (Richter, † 1251), englischer Richter
 John Cobham († 1300) siehe John of Cobham (Richter, † 1300), englischer Richter
 John Cobham, 2. Baron Cobham siehe John de Cobham, 2. Baron Cobham  († 1355), englischer Adliger
 John Cobham, 2. Baron Cobham siehe John de Cobham, 2. Baron Cobham (1319) (1319–1362), englischer Adliger 
 John Cobham, 2. Baron Cobham  siehe John de Cobham, 2. Baron Cobham (1324) (1324–nach 1378), englischer Adliger
 John Cobham, 3. Baron Cobham siehe John de Cobham, 3. Baron Cobham († 1400), englischer Adliger